Ptaki paleognatyczne, paleognatyczne (Palaeognathae) – grupa ptaków w randze infragromady wyróżniona na podstawie budowy podniebienia. Charakteryzują się podniebieniem utworzonym przez nie w pełni połączone części lemiesza, łączące się ku tyłowi z kośćmi skrzydłowymi oraz oddzielające łuki podniebienne od kości przyklinowych. Brak jest ruchomego połączenia górnej szczęki z czaszką. Jej budowa przypomina budowę czaszki piskląt z nadrzędu neognatycznych, co może wskazywać na zajście w tej grupie procesu neotenii. Należą do niej kusacze oraz grupa bezgrzebieniowców.

Systematyka 
Badania molekularne i niektóre morfologiczne sugerują, że strusie są grupą siostrzaną w stosunku do wszystkich pozostałych współczesnych ptaków paleognatycznych.
Do infragromady należą następujące żyjące współcześnie rzędy:
 Nadrząd: Struthionimorphae
 Struthioniformes – strusie
 Nadrząd: Rheimorphae
 Rheiformes – nandu
 Nadrząd: Tinamimorphae
 Tinamiformes – kusacze
 Nadrząd: Apterygimorphae
 Apterygiformes – kiwi
 Casuariiformes – kazuarowe

oraz wymarłe:
 Dinornithiformes – moa
 Aepyornithiformes – mamutaki

Spokrewnieni z paleognatycznymi byli przedstawiciele wymarłego rzędu Lithornithiformes z jedną rodziną (Lithornithidae); takson ten ma status incertae sedis.

Kladogram Palaeognathae nie uwzględniający taksonów wymarłych:

Przypisy 

Ptaki